Квалификация на женский волейбольный турнир Игр XXXII Олимпиады в Токио проходила с 1 августа 2019 года по 12 января 2020 года. По её итогам путёвки на Олимпийские игры получили 6 победителей интерконтинентального турнира и 5 победителей континентальных турниров.

Система квалификации 
6 участников Олимпийских игр в Токио определены по результатам интерконтинентального квалификационного турнира, в котором сыграли 24 сильнейшие сборные мира согласно рейтингу Международной федерации волейбола (за исключением сборной Японии, не участвовавшей в квалификации на правах страны-организатора Игр, и сборной Кубы).

В январе 2020 года состоялись континентальные квалификационные турниры, в которых были разыграны ещё 5 путёвок на Олимпийские игры в Токио — по одной путёвке для каждой конфедерации.

Интерконтинентальный квалификационный турнир 
24 команды были распределены по 6 группам «змейкой» на основании положения в рейтинге Международной федерации волейбола на 21 октября 2018 года. Победители групповых турниров — сборные Сербии, Китая, США, Бразилии, России и Италии — получили путёвки на Олимпийские игры в Токио.

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Европейский квалификационный турнир 
В турнире, который проходил на «Омниспорт-Арене» в Апелдорне, приняли участие сборная Нидерландов и 7 сильнейших команд по рейтингу Европейской конфедерации волейбола (за исключением победителей интерконтинентального квалификационного турнира). По его итогам олимпийскую путёвку завоевала сборная Турции.

Группа А

Группа B

Полуфиналы

Финал 

Символическая сборная: связующая — Йоанна Волош (Польша), диагональная — Луиза Липпман (Германия), доигровщицы — Ханна Ортман (Германия) и Магдалена Стысяк (Польша), блокирующие — Эда Эрдем (Турция) и Робин де Крёйф (Нидерланды), либеро — Симге Шебнем Акёз (Турция). MVP — Мерьем Боз (Турция).

Азиатский квалификационный турнир 
В турнире в Накхонратчасиме участвовали 7 сильнейших команд по итогам чемпионата Азии-2019, за исключением сборных Японии (страна-организатор Олимпийских игр) и Китая (один из победителей интерконтинентального квалификационного турнира). Олимпийскую лицензию выиграла сборная Республики Корея.

Группа А

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Африканский квалификационный турнир 
В круговом турнире в Яунде играли 5 команд. Отказались от участия первоначально заявленные сборные Алжира, ДР Конго и Ганы. Путёвку на Олимпийские игры выиграла сборная Кении.

Североамериканский квалификационный турнир 
В турнире, проходившем в Санто-Доминго, участвовали 4 команды, отобранные по результатам чемпионата NORCECA. Олимпийскую путёвку выиграла сборная Доминиканской Республики.  

Индивидуальные призы: самая результативная — Брайелин Мартинес, лучшая на подаче — Бетания де ла Крус, на приёме и в защите — Бренда Кастильо, связующая — Ниверка Марте (все — Доминиканская Республика), диагональная — Андреа Ранхель (Мексика), доигровщицы — Бетания де ла Крус и Брайелин Мартинес, центральные блокирующие — Лисвель Эве и Джинейри Мартинес, либеро — Бренда Кастильо. MVP — Бетания де ла Крус (все — Доминиканская Республика).

Южноамериканский квалификационный турнир 
В турнире, проходившем в Боготе, участвовали 4 команды, отобранные по результатам чемпионата Южной Америки. Олимпийскую лицензию выиграла сборная Аргентины.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Интерконтинентальный квалификационный турнир на сайте Международной федерации волейбола
 Континентальные квалификационные турниры на сайте Международной федерации волейбола